Christina Feicht (ur. 29 marca 2006) – niemiecka skoczkini narciarska. Brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów w konkursie drużynowym (2022).

Feicht stawała na podium konkursów Turnieju Czterech Skoczni dzieci oraz OPA Games. We wrześniu 2020 w Berchtesgaden zadebiutowała w Alpen Cupie, plasując się dwukrotnie w trzeciej dziesiątce. W styczniu 2022 w Zakopanem po raz pierwszy wystąpiła w FIS Cupie, zajmując 16. pozycję. W lutym 2022 w Brotterode zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym, dwukrotnie plasując się na początku czwartej dziesiątki. W marcu 2022 w Zakopanem wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym została zdyskwalifikowana, a w drużynowym zdobyła brązowy medal.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2006